Die Manta Open – Trofeo Ricardo Delgado Aray 2012 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juli bis 4. August 2012 in Manta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 507 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 500 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 506 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Manta (Ecuador)